

Objets 
 La mitre est une coiffure liturgique, distinctive des évêques de l'Église catholique.
 La mitre est une coiffure liturgique distinctive des évêques et de certains archimandrites des Églises orientales
 La mitre est une partie d'un manche de couteau.
 La mitre est un couvre-chef porté au  par les grenadiers de certains pays comme la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse.
 La mitre est définie dans le Dictionnaire raisonné de l'architecture française du  de Viollet-le-Duc comme le couronnement d'un tuyau de cheminée, destiné à empêcher la pluie ou le vent de s'introduire dans la trémie, en laissant cependant échapper la fumée. Les mitres, pendant le Moyen Âge, sont faites en terre cuite, en brique ou en pierre.

Faune 
 Mitra mitra, ou mitre épiscopale, un gastéropode marin.

Toponymie 
 Mitre, sommet de Nouvelle-Zélande ;
 Péninsule Mitre, la partie orientale de la Terre de Feu ;
 Mitre de l'Évêque, sommet des Alpes pennines, en Suisse, culminant à

Nom et prénom 
 Mitre d'Aix, saint catholique, né à Thessalonique, en Grèce, en 433, mort à Aix-en-Provence en 466 et honoré le 13 novembre.
 Bartolomé Mitre, président de la nation argentine.
 Engie Mitre (né en 1981), footbaleur panaméen. 
 Santiago Mitre (né en 1980), réalisateur argentin.

Voir aussi 
 , un toponyme fréquent en Provence 
 MITRE Corporation, une organisation à but non lucratif américaine
 Mitre Sports International, un équipementier sportif anglais, présent notamment dans le football
 Radio Mitre, une radio argentine.